Plaats in Indonesië
 Tenjolayar (Cigasong), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Tenjolayar (Pancalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java